Катар принимал участие в 8 летних Олимпийских играх. Страна дебютировала на летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и с тех пор не пропустила ни одной летней Олимпиады. Всего Катар на Играх представляли 98 человек (только мужчины), участвовавшие в турнирах по лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, стрельбе, стрельбе из лука, тхэквондо, тяжёлой атлетике, фехтованию, футболу. Самая большая делегация Катара участвовала в Олимпийских играх 1992 года (28 человек).

Спортсмены Катара завоевали 8 олимпийских медалей: 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые. Первая медаль была выиграна в 1992 году, а первая золота награда — на Играх 2020 года в Токио.

В зимних Олимпийских играх Катар участия не принимал.

Медалисты

Медали

Медали на летних Олимпийских играх

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Катара на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 
  Олимпийский комитет Катара